El Carnaval Acuático de Penonomé, es un desfile de balsas decoradas con motivos de carnaval que tiene lugar en la ciudad de Penonomé, cabecera de la provincia de Coclé. Se trata de un evento en el cual princesas ataviadas con lujosos y coloridos vestidos recorren El Balneario Las Mendozas, del río Zaratí. Este desfile es realizado desde el año 1970 cuando don Guillermo Tatis Grimaldo organizó e instituyó los Carnavales Acuáticos

Historia 
Ya en la época prehispánica, el río Zaratí, que atraviesa la zona norte del distrito de Penonomé hasta llegar al sur y desembocar al Río Grande, era una fuente de alimentos y un medio de transporte para los indígenas. Siglos atrás, ante falta de caminos, los campesinos que habitaban en la parte montañosa bajaban al pueblo por el cauce del río. Lo hacían en balsas rudimentarias sobre las que transportaban madera y otros productos para la venta. Un punto cercano a Las Mendozas, conocido como El Pasito de La Cruz, era el puerto donde desembarcaban. Imitando esta tradición, Don Guillermo Tatis Grimaldo tuvo la original idea de crear este desfile de balsas durante los carnavales y ejemplarizar una alegoría rememorando el uso que los antepados le dieron a las balsas.

Eran los años 65 a 70 estaban dos candidatas de mucho poder económico y se elegia la Reina del carnaval acuático 
La última reina se perdió debido a conflictos de dinero ya que se elegían por quien aportaba más dinero a la junta de carnaval, En ese entonces existía calle arriba y calle abajo y como ambas aportaron la misma cantidad de dinero, entonces la junta decidió no tener una reina si dos princesas y desde entonces los carnavales de Penonome se distinguen de los demás por tener varias princesas.
De ello pueden entrevistar a muchos lugareños: Ñata, Neiva Lozada, Mini, ellos estaban es esos julepes carnavaleros.

El presente 

Actualmente el Carnaval incluye las famosas "Tarimas", que son altos de madera y hierro que sirven para las presentaciones. Parte primordial de la celebración son las Comparsas (Los Nuevos Cascabeleros, Los Corsarios, Los Acuarios y La Comparsa de las DUP) y la participación de grupos folklóricos.
La figura de la reina ha sido reemplazada por la de la princesa que desfila en su balsa, empujada por los integrantes de las comparsas que representan.

En este año 2013 se anuncian las actividades del Carnaval en la web Penonomé.info

Véase también 
 Carnaval de Panamá
 Carnaval de Las Tablas

Carnaval de Panamá
Penonomé
Provincia de Coclé